Ви́ллюм То́ур Ви́ллюмссон (; ) — исландский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглз». Выступал в сборной Исландии.

Клубная карьера

«Брейдаблик» 
Начал футбольную карьеру в юниорском составе футбольного клуба «Брейдаблик», с 2016 года начал играть в основном составе. В течение сезона 2017 году постепенно стал игроком основного состава. В чемпионате 2018 года тренерский штаб всё больше доверял Виллюмссону и он закончил сезон в качестве лидера команды, имея в активе 19 игр и забив 6 голов.

БАТЭ 
В 2019 году перешёл в БАТЭ. Дебютировал за клуб 6 апреля 2019 года в матче против «Энергетика-БГУ», выйдя на замену вместо Берёзкина на 71 минуте матча. В сезоне 2019 года в основном начинал матч на лавке запасных. Первый свой гол за борисовчан игрок забил 5 октября 2019 года в матче против «Слуцка». 

Сезон 2020 года начал уже больше как игрок основного состава, однако несколько матчей пропустил из за травм. 24 мая 2020 года выиграл свой первых трофей с борисовским клубом, а именно Кубок Белоруссии. В матче против «Динамо-Брест» борисовчане выиграли с минимальным счётом в дополнительное время (1:0). 

Перед началом нового сезона проиграл солигорскому «Шахтёру» в финале за Суперкубок. Сезон 2021 года почти весь пропустил из за травмы. Однако из за травмы в кубковых матчах игрок пропустил только финал, где БАТЭ выиграл у «Ислочи», и игрок стал двукратным победителем Кубка Белоруссии. После травмы игрок вышел на поле только единожды против «Руха» 25 сентября 2021 года. 

В феврале 2022 года продлил свой контракт с клубом до конца сезона. 5 марта 2022 года стал обладателем Суперкубка Белоруссии, где в финале борисовчане переиграли «Шахтёр». В матче 9 марта 2022 года против «Торпедо-БелАЗ» в Кубке Белоруссии отметился забитым голом. В чемпионате первым голом в сезоне отметился 10 апреля 2022 года против могилёвского «Днепра». В финале за Кубок Белоруссии проиграл «Гомелю» со счётом 1:2 и стал серебряным призёром турнира. В июле 2022 года появилась информация, что футболист покинет борисовский клуб и перейдёт в клуб из чемпионата Нидерландов.

«Гоу Эхед Иглз» 
В июле 2022 года перешёл в нидерландский «Гоу Эхед Иглз», подписав с клубом двухлетний контракт. Дебютировал за клуб 7 августа 2022 года в матче против клуба «АЗ». Дебютный гол за клуб забил 1 октября 2022 года в матче против амстердамского «Аякса».

Карьера в сборной 
В 2016 году провёл два матча в составе юниорской (U-19) сборной Исландии. В 2018 году играл уже в молодёжной (U-21) сборной своей страны, проведя в её рядах пять встреч.

15 января 2019 года дебютировал в национальной команде Исландии, выйдя на замену на 69-й минуте товарищеского матча против сборной Эстонии. В мае 2022 года, после долгого перерыва, получил вызов в сборную.

Достижения 
 «Брейдаблик»
 Серебряный призёр чемпионата Исландии: 2018.
 БАТЭ
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (3): 2019, 2020, 2021. 
 Обладатель Кубка Белоруссии (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Белоруссии : 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Брейдаблик»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»